Naoto Satō , en japansk amatörastronom.

Minor Planet Center listar honom som N. Sato och som upptäckare av 142 asteroider. Några av dem tillsammans med landsmannen Takeshi Urata.

Han upptäckte även de båda icke-periodiska kometerna C/1970 U1 och C/1975 X1.

Asteroiden 6025 Naotosato är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Naoto Satō

Referenser 

Japanska astronomer under 1900-talet
Män
Födda 1953
Levande personer
WP:Projekt Japan